Los Dolores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Flores, Guanajuato, Doctor Mora, 
 Los Dolores, Michoacán de Ocampo, 
 Los Dolores, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Los Dolores, Jalisco, San Ignacio Cerro Gordo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar